Любашевский — фамилия. Известные носители:
 Любашевский, Леонид Соломонович (1892—1975) — советский актёр, драматург, сценарист.
 Любашевский, Феликс Владимирович (род. 1974) — российский управленец.